Cet article présente les épisodes de la neuvième saison de .

Cette saison commence sa diffision le  et inclut le  de la série, diffusé le . Cette saison commence avec deux épisodes spéciaux.

Personnages 

Joey Essex
Jess Wright
James « Arg » Argent
Sam Faiers
Chloe Sims
Lucy Mecklenburgh
Gemma Collins
Lauren Pope
Mario Falcone
Lydia Bright (épisode 4)
Patricia « Nanny Pat » Brooker
Billie Faiers
Carol Wright
Ricky Rayment
James « Diags » Bennewith
Little Chris
Bobby-Cole Norris
Charlie King
Tom Pearce
Jasmin Walia
Danny Walia
Jack Bennewith
Abi Clarke
Dan Osborne
James Lock
Ferne McCann
Charlie Sims

Liste des épisodes





Épisode 3

Épisode 4

Épisode 5

Épisode 6

Épisode 7

Épisode 8

Épisode 9

Épisode 10

Épisode 11

Épisode 12

Notes et références 

9